Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Дженніфер Капріаті.

Друга ракетка світу Моніка Селеш виграла свій третій турнір Великого шолома за рік, у фіналі перемігши чотириразову переможницю Відкритого чемпіонату США Мартіну Навратілову з рахунком 7–6(7–1), 6–1. Здобувши цю перемогу Моніка повернула собі звання 1-ї ракетки світу, відібравши його у своєї принципової суперниці Штеффі Граф, і утримуватиме його до свого ножового поранення 1993 року.

Це був перший турнір Великого шолома, у якому в основній сітці виступила Ліндсі Девенпорт, переможниця турніру 1998 року.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1991 on ITFtennis.com , the source for this draw

жінки, одиночний розряд
1991 у жіночому тенісі
1991 в американському спорті